Kluxen ist der Familienname folgender Personen: 

 Kurt Kluxen (1911–2003), deutscher Historiker
 Wolfgang Kluxen (1922–2007), deutscher Philosoph